Uzbekisk kan syfta på:
Uzbekistan - en kustlös stat i Centralasien
Uzbeker - ett turkfolk bosatt huvudsakligen i Uzbekistan
Uzbekiska - ett turkiskt språk som talas framför allt i Uzbekistan
Uzbekiska SSR - Uzbekistans namn som sovjetrepublik